Szász Pál (1881–1954) politikus, jogász
Szász Pál (1901–1978) matematikus
Szász Pál (1912–1969) festőművész, grafikus